Per Holst har flere betydninger:

 Per Holst (1919-2008) (1919-2008) – dansk filminstruktør og modstandsmand
 Per Holst (født 1939) – dansk filminstruktør
 Per Holst Film – dansk filmselskab